Лев Гордон:
 Гордон, Лев Абрамович (1857—1936) — русский и советский врач-отоларинголог и публицист, популяризатор медицинских знаний.
 Гордон, Лев Михайлович (1892—1939) — кавалер двух орденов Красного Знамени РСФСР, участник Гражданской войны.
 Гордон, Лев Осипович (Йегуда Лейб, 1830—1892) — еврейский поэт и писатель.
 Гордон, Лев Семёнович (1901—1973) — советский историк, литературовед, вольтеровед.